Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Clérambault » :
 Infanterie 
 Le régiment de Clérambault (1647-1655) 
 Le régiment de Clérambault (1679-1697)

Cavalerie 
 Le régiment de Clérambault cavalerie

Homonymie d'unités militaires